Artix kan syfta på:

 Artix, Ariège, fransk kommun i departementet Ariège
 Artix, Pyrénées-Atlantiques, fransk kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques